Марк Бе́ртон: Бертон, Марк (род. 1956) — новозеландский политик.
 Бертон, Марк (род. 1960) — британский сценарист.
 Бертон, Марк (род. 1974) — новозеландский футболист.